Щетинін Дмитро Борисович — начальник юридичного управління Головного управління Національної гвардії України, полковник юстиції, заслужений юрист України
 Щетинін Микола Тимофійович — міністр фінансів УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 4-5-го скликань.
 Щетинін Олександр Костянтинович — російський та український журналіст.
 Щетинін Петро Павлович — радянський артист цирку (повітряний акробат), заслужений артист Вірменської РСР.
 Щетинін Семен Миколайович — 1-й секретар Іркутського обкому КПРС, депутат Верховної Ради СРСР 5-7-го скликань.
 Щетінін Владислав Сергійович — український футболіст.

Примітки